Maagdentoren (Bakoe)
 Maagdentoren in Zichem